Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za 1986./87. je osvojio Čelik iz Zenice.

Ljestvice

A grupa

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009. 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 13113, god. XLIV, izdano 29. svibnja 1987., str. 22, preuzeto 8. prosinca 2018. 

1986-87